Чемпионат Румынии по футболу 1960/1961 — 44-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1960/1961
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1960 году
1961 год в Румынии